Disentis kan syfta på: 

Kreiz Disentis  – en krets i distriktet Surselva i den schweiziska kantonen Graubünden, se Cadi
Disentis/Mustér – en kommun i distriktet Surselva i den schweiziska kantonen Graubünden